Andrej Petrovič Zvjagincev – attore e regista russo
 Vadim Zvjagincev –  scacchista russo, Grande maestro
 Viktor Zvjagincev – ex calciatore sovietico dal 1991 ucraino